Olme, Middeleeuwse naam van de benedenloop van een zijrivier van de Schijn in België
Ölme, plaats in Zweden